Plestia är ett släkte av insekter. Plestia ingår i familjen Ricaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Plestia